Gwembe steht für:

 Gwembe (Sambia), Stadt in Sambia
 Gwembe (Distrikt), Distrikt in Sambia